Смерть супергероя () — англоязычная кинодрама 2011 года, основанная на одноименном романе новозеландского писателя Энтони МакКартена. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Торонто 10 сентября 2011 года, на Дублинском международном кинофестивале — 26 февраля 2011 года, в России — 5 апреля 2012 года.

Энтони МакКартен планировал экранизировать своё произведение в 2008 году, однако в итоге фильм был снят Йеном Фитцгиббоном в 2010 году в Ирландии. Главную роль исполнил Томас Сангстер.

Сюжет 
Подросток Дональд Кларк болеет раком, его родителей больше всего беспокоит то, что парень не хочет бороться с болезнью. Дональд имеет способности к рисованию комиксов — он создал историю о молчаливом супергерое, спасающем мир, и его враге — суперзлодее с большим шприцем. Фильм заканчивается тем, что близкие Дональду люди начинают по иному смотреть жизнь.

В главных ролях

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы Иэна Фицгиббона
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Ирландии
Фильмы Bavaria Pictures